

Persone
 Bai Xue – atleta cinese
 Dong Xue – biatleta cinese
 Ming Xue – pallavolista cinese
 Tan Xue – schermitrice cinese
 Zhao Xue – scacchista cinese

Altro
 Xue – il sangue inteso nella medicina cinese